2 miejscowości w Polsce: 
 Turzany – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Turzany – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław